|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Alsdorf
 Liste der Naturdenkmale in Alsdorf

Weblinks 

 Denkmalliste der Baudenkmäler Stadt Alsdorf (06/2016)

Alsdorf
!